Лос Мортерос има више значења:

 Лос Мортерос (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мортерос (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику